Hanauerhof ist ein Ortsname:
 Hanauerhof (Dielkirchen), Ortsteil der Gemeinde Dielkirchen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Hanauerhof (Marktleugast), Ortsteil des Marktes Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Hanauer Hof